zespół niespokojnych nóg
 Robert Louis Stevenson